Melo Viana -  político brasileiro nascido no estado de Minas Gerais
Ou ainda:
 Córrego Melo Viana, curso hidrográfico do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais
 Melo Viana (Coronel Fabriciano), bairro do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais
 Melo Viana (Esmeraldas), distrito do município de Esmeraldas, Minas Gerais
 Senador Melo Viana, distrito do município de Coronel Fabriciano, Minas Gerais

Desambiguações de topônimos